Yarra puede hacer referencia a:

 El Río Yarra, en Australia; 
 El Parque nacional Montañas Yarra, en Australia; o
 El nombre común de la planta Acer opalus.